Chamaemelum foetidum  puede referirse a la:
descrita por (Lam.) Baumg. en 1817 es la Anthemis cotula
descrita por Garsault en 1764 es la  Eclipta prostrata de L.

Referencias